Az Eredivisie 1958-59-es szezonja volt a bajnokság harmadik kiírása. A bajnokságban 18 csapat vett részt, a győztes a Sparta Rotterdam lett. Ez volt a klub első bajnoki címe.

Végeredmény

Kereszttáblázat

Lásd még 

 Eerste Divisie 1958-59
 Tweede Divisie 1958–59

Források

Külső hivatkozások 

 Az Eredivisie hivatalos weboldala 
 RSSSF

Holland labdarúgó-bajnokságok
Holland 1
Holland 1